Ушуа́я — названия ряда географических объектов испанского происхождения:

 Ушуая — город в Аргентине.
 Ушуая — департамент в Аргентине.
 Ушуая — аэропорт в Аргентине.
  — военно-морская база в Аргентине.
 Ушуая — бухта в проливе Бигл, у южного берега острова Огненная Земля.
 Ушуая — полуостров в Аргентине, на юге острова Огненная Земля.
 Ushuaia — круизное судно ледового класса.